Пожарница  — топоним:

Беларусь 
 Пожарница — деревня, Долгиновский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Пожарница — деревня, Городиловский сельсовет, Молодечненский район, Минская область